Salzach ist der Name folgender Flüsse:
 Salzach, rechter Zufluss des Inns in Bayern, Salzburg und Oberösterreich
 Salzach (Saalbach), linker Quellbach des Saalbachs in Bretten, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg

Siehe auch: